Nops coccineus  — вид мелких пауков рода Nops из семейства . Южная Америка: Сент-Винсент, остров в Карибском море в составе Наветренных островов (архипелаг Малые Антильские острова). Длина самцов от 7 до 8 мм (самки крупнее — от 8 до 9 мм). На головогруди имеют только 2 глаза.
Вид Nops coccineus был впервые описан в 1891 году французским арахнологом Эженом Симоном (1848—1924). Таксон Nops coccineus включён в состав рода Nops MacLeay, 1839 вместе с Nops bellulus, Nops sublaevis и другими видами.

Примечания

Литература

Ссылки 
 eol.org: Nops coccineus.
 World Spider Catalog : Nops coccineus Caponiidae (en)
 Фотография Caponiidae на americanarachnology.org

Nops
Животные, описанные в 1891 году
Паукообразные Центральной Америки
Фауна Карибских островов
Таксоны, описанные Эженом Симоном